

Єсениця — село у Варненській області, у складі общини Вилчий Дол.

Єсениця — селище під горою Койца північний захід від Церкно, Регіон Горишка.

Див. також 
 Єсениці